

Bibbia 
 Canaan – personaggio biblico, figlio di  Cam e nipote di Noè

Geografia 
 Canaan – antica regione che comprendeva il territorio attuale di Libano, Palestina, Israele e parti di Siria e Giordania
Stati Uniti d'America
 Canaan – città della Contea di Litchfield, Connecticut
 Canaan – census-designated place nella contea di Jefferson, Indiana
 Canaan – città della Contea di Somerset, Maine
 Canaan – città della Contea di Grafton, New Hampshire
 Canaan – città della Contea di Columbia, New York
 Canaan – township della Contea di Wayne, Pennsylvania
 Canaan – città della Contea di Essex, Vermont
Trinidad e Tobago
 Canaan – città dell'isola di Tobago

Linguistica 
 Lingua canaan – lingua slava occidentale estinta

Musica 
 Canaan – gruppo musicale italiano

Televisione
 Canaan – serie animata giapponese del 2009

Pagine correlate 
 Cananea (disambigua)